AS Monaco vandt Division 1 1996-1997 med 79 point.

Ligatabel 

K=kampe spillet, V= vundet, U= uafgjort, T= tabt, MF-MM= mål for-mål mod, P = Point

Målscorer

Kilder 

1996-1997
Fodbold i 1996
Fodbold i 1997